Nectar è una parola della lingua inglese che significa "nettare" (in tutti i suoi significati). Può anche riferirsi a:

Nectar − città degli Stati Uniti d'America
Nectar − tessera fedeltà del Regno Unito
Nectar − singolo dei Vidoll del 2006
Nectar − album di Joji del 2020
Nectar − caratteristica di albedo della superficie di Marte